Это имя может относиться к одному из тулку линии Кхьенце:
 Джамьянг Кхьенце Вангпо (1820—1892)
 Дзонгсар Джамьянг Кхьенце Чокьи Лодро (1893—1959)
 Дзонгсар Джамьянг Кхьенце Норбу (род. 1961)